La Fiat Topoline est un concept-car, qui devait être commercialisé fin 2010. Il était censé concurrencer les Smart Fortwo et Toyota iQ. Basé sur la Fiat 500, elle est beaucoup plus petite. Elle devait posséder un petit bicylindres essence.

Topolino